Everything Is Everything – album di Diana Ross del 1970
Everything Is Everything – album di Donny Hathaway del 1970
Everything Is Everything – album dei Brand Nubian del 1994